Met Poesjkin kan worden bedoeld:

 Aleksandr Poesjkin, een Russisch dichter
 Poesjkin (stad), de naar deze dichter genoemde stad in Rusland